Óváros, urbanisztikai fogalom: egy város történelmi városrészét jelenti. Számos városban található ilyen.

 Algír óvárosa (Kaszba)

 Graz óvárosa (Altstadt)

 
 Óváros, Prága (Staré Město)

 Tallinn óvárosa (Vanalinn)

 
 Rauma óvárosa (Vanha)

 Dubrovnik óvárosa (Stari grad)

 Jeruzsálem óvárosa (הָעִיר הָעַתִּיקָה, Ha'Ir Ha'Atiqah / البلدة القديمة, al-Balda al-Qadimah)

Kelet-Poroszország / 
 Altstadt (Königsberg) (Altstadt / А́льтштадт)

 Licsiang óvárosa (Gǔchéng)

 Krakkó történelmi központja (Stare Miasto)

 Óváros, Vilnius (Senamiestis)

 Altstadt, München (Altstadt)
  Regensburg óvárosa (Altstadt)

 Bern óvárosa (Altstadt)

 Kassa-Óváros (Staré Mesto)

Kapcsolódó szócikkek
Belváros (egyértelműsítő lap)